Ardinghelli ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Angela Ardinghelli (1728–1825), italienische Naturwissenschaftlerin und Übersetzerin
 Niccolò Ardinghelli (1503–1547), Kardinal